Pimblett est un patronyme.

Patronyme 

  (1919-2001), joueur anglais de rugby ;
 Geoff Pimblett (1944-2018), joueur anglais de rugby ;
 Patrick Pimblett, connu sous le nom de Paddy Pimblett (1995-), pratiquant anglais d'arts martiaux mixtes.

Pseudonyme 

 Patrick Pimblett (1995-), pratiquant anglais d'arts martiaux mixtes.

Voir aussi 
 Série Pimblett, livres de la romancière canadienne Margaret Moore

Homonymie de patronyme